Леони́д Мартыню́к:
 Мартынюк, Леонид Владимирович (1932—2013) — белорусский советский кинорежиссёр.
 Мартынюк, Леонид Дмитриевич (род. 1947) — советский и российский тренер по боксу.